Gloeodes är ett släkte av svampar. Gloeodes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gloeodes